Храпков (; ранее — Храпково) — агрогородок в составе Борисовщинского сельсовета Хойникского района Гомельской области Республики Беларусь.

В 7 км на запад от районного центра Хойники и железнодорожной станции в этом городе, расположенной на ветке Василевичи — Хойники отходящей от линии Брест — Гомель, в 110 км от Гомеля.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге, которая идёт от Хойники. В деревне 183 жилых дома (2004 год). Планировка складывается из 2 почти прямолинейных, параллельных улиц, ориентированных в широтном направлении к которым на западе примыкает короткая прямолинейная улица. Жилые дома преимущественно деревянные усадебного типа.

Улицы 
 Лесная
 Первомайская
 Полевая
 Строительная

История 

Археологами обнаружен курганный могильник в количестве 11 насыпей в 1 км на юг от деревни. Эта находка свидетельствует о заселении этих мест с давних времён. По письменным источникам деревня известна с 1590 года в составе Киевского повета Киевского воеводства Королевства Польского. Владение Харлинских, Абрамовичей, Брозовских, Шуйских, Прозоров.  После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году в составе Российской империи. В дореформенный период деревня находилась во владении Прозоров. В 1897 году в деревне действовали школа грамоты, хлебозапасный магазин. Деревня относилась к Хойникской волости Речицкого уезда Минской губернии.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года центр Храпковского сельсовета Хойникского района Речицкого, с 9 июня 1927 года Гомельского округов, с 20 февраля 1938 года Полесской, с 8 января 1954 года Гомельской областей.

В 1930 году в деревне работали ветряная мельница и кузница. Организован колхоз. Большую часть населения составляли польские семьи.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 100 жителей деревни.

В 1959 году деревня находилась в составе совхоза «Судково» с центром в деревне Судков. Располагались отделение связи, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

До 16 декабря 2009 года в составе Дворищанского сельсовета, с 16 декабря 2009 года включена в состав Борисовщинского сельсовета.

В 2009 году деревня Храпково преобразована в агрогородок.

Население

Численность 
2021 год — 376 жителей, 150 хозяйств

Динамика 
 1721 год — 8 хозяйств
 1850 год — 292 жителя, 46 хозяйств
 1897 год — 541 житель, 78 хозяйств (согласно переписи)
 1908 год — 527 жителей, 95 хозяйств
 1930 год — 611 жителей, 127 хозяйств
 1959 год — 930 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 431 житель, 183 хозяйства
2021 год — 376 жителей, 150 хозяйств

Культура 

 Храпковская библиотека-клуб-филиал

Достопримечательность 

 Курган в память погибших в ВОВ (1976)
 Церковь Святого Николая (конец XX в.)

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0
 Бельскі С. В. З гісторыі ўладароў і маёнткаў Брагіншчыны XVI–XVIII стст. // Брагинщина в контексте истории белорусско-украинского пограничья: сборник научных статей / редкол. А.Д. Лебедев (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2018

Агрогородки Хойникского района